

Anno 
 238 o 238 a.C.

Codici 
 238 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Groruddalen Optical Observatory, in Norvegia

Matematica 
 238 – numero